Députation permanente peut désigner:

 Ancien nom du pouvoir exécutif provincial belge ;
 Députation permanente, organe parlementaire qui assure la continuité des chambres des Cortes Generales lorsqu’elles ne siègent pas, sont dissoutes ou leurs pouvoirs ont expiré ;
 Députation permanente et Conseil de la grandesse d'Espagne et des titres du royaume, organisme à caractère mixte qui regroupe la noblesse espagnole.